Publi Autroni Pet (en llatí Publius Autronius Paetus) va ser un magistrat romà que va viure en els últims temps de la República. probablement era fill de Publi Autroni Pet, cònsol electe l'any 66 aC, que no va poder assumir el càrrec per haver estat condemnat per ambitus, o suborn als electors. Formava part de la gens Autrònia, i era de la família dels Petus o Pet.

Va ser cònsol sufecte l'any 33 aC en el lloc d'Octavi August que va renunciar al càrrec immediatament després d'accedir-hi, a les calendes de gener, donant així pas al cònsol suplent. Va exercir el càrrec fins a la meitat de l'any, on també va ser cònsol sufecte Gai Fonteu Capitó, i cònsol Luci Volcaci Tul·le. Els Fasti el mencionen i parlen de que va celebrar un triomf l'any 28 aC, segurament després de ser procònsol d'Àfrica, tret que es tracti del seu germà Luci Autroni Pet. També parlen d'ell Appià, Dió Cassi i Suetoni.

Referències 

Cònsols romans de la dècada del 30 aC